Tropischer Wirbelsturm Rosa steht für folgende Wirbelstürme im östlichen Pazifischen Ozean:

 Hurrikan Rosa (1978)
 Tropischer Sturm Rosa (1982)
 Hurrikan Rosa (1994)
 Tropischer Sturm Rosa (2000)
 Tropischer Sturm Rosa (2006)